New Deal pode referir-se a:
 New Deal - série de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937.
 New Deal (Texas) - cidade estadunidense.
 New Deal (Reino Unido) - programa inglês.